

Integralne części miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 19
 Za Koleją – część miasta Boguchwała
 Za Koleją – część miasta Rypin
 Za Koleją – część miasta Rzeszów
 Za Koleją – część wsi Bagniewo w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. świeckim, w gminie Pruszcz 
 Za Koleją – kolonia wsi Wólka Świątkowa w woj. lubelskim, w pow. łukowskim, w gminie Łuków
 Za Koleją – część wsi Zakrzew w woj. lubelskim, w pow. radzyński, w gminie Ulan-Majorat
 Za Koleją – część wsi Zielkowice w woj. łódzkim, w pow. łowickim, w gminie Łowicz
 Za Koleją – część wsi Bobrowniki w woj. łódzkim, w pow. łowickim, w gminie Nieborów
 Za Koleją – część wsi Jackowice w woj. łódzkim, w pow. łowickim, w gminie Zduny
 Za Koleją – część wsi Sitowa w woj. łódzkim, w pow. opoczyńskim, w gminie Opoczno
 Za Koleją – część wsi Kokotów w woj. małopolskim, w pow. wielickim, w gminie Wieliczka
 Za Koleją – część wsi Rogóżno w woj. podkarpackim, w pow. łańcuckim, w gminie Łańcut
 Za Koleją – część wsi Krasne w woj. podkarpackim, w pow. rzeszowskim, w gminie Krasne
 Za Koleją – część wsi Świlcza w woj. podkarpackim, w pow. rzeszowskim, w gminie Świlcza
 Za Koleją – część wsi Trzciana w woj. podkarpackim, w pow. rzeszowskim, w gminie Świlcza 
 Za Koleją – część wsi Pawłowo w woj. pomorskim, w pow. chojnickim, w gminie Chojnice
 Za Koleją – część wsi Dwikozy w woj. świętokrzyskim, w pow. sandomierskim, w gminie Dwikozy
 Za Koleją – część wsi Bliżyn w woj. świętokrzyskim, w pow. skarżyskim, w gminie Bliżyn
 Za Koleją – część wsi Broniszewo w woj. wielkopolskim, w pow. kolskim, w gminie Przedecz

Zobacz też 
 Zakoleje, Pod Koleją